Kjeld Stub est un nom pouvant désigner:

 (1607-1663), prêtre dano-norvégien
 (1868–1955), prêtre et homme politique norvégien
 (1879–1963), homme politique collaborationniste norvégien

Voir aussi

Stub, Kjeld